Supergruppo – gruppo musicale composto da musicisti già divenuti famosi in altri gruppi
 Superband – pseudonimo usato dal gruppo musicale italiano Superobots
 Superband – gruppo musicale taiwanese